De lokale naam voor de plaats Odijk in de Nederlandse provincie Utrecht

Personen
Bram van Ojik (1954), Nederlands politicus en GroenLinks Fractievoorzitter